Асимилация  може да се отнася за:

 Асимилация в биологията – усвояване на външни вещества в организма.
 Асимилация в езикознанието – уподобяване на един звук по друг.
 Културна и етническа асимилация – процес при който малцинство или малцинствена група придобива обичаите, езика, и в крайна сметка етническо съзнание на тези на привилегирована, най-често група на мнозинството.
 Асимилация в социологията и етнологията – поглъщане, претопяване на един народ или език от друг.

Източници 

Пояснителни страници